Bündel bezeichnet:
 allgemein etwas zusammengebundenes, wie Reisigbündel, Kleiderbündel, Holzbündel etc.; siehe Binden
 historisch die Habseligkeiten, siehe: Bündelstag
 die vor, während und nach dem Verpackungsvorgang zusammengefasste Einheit, siehe Verpackungstechnik #Glossar Verpacken

Mathematik:
 Faserbündel, in der Topologie ein Raum, der lokal wie ein Produkt aussieht
 Schar mit einem gemeinsamen Punkt, siehe Kurvenschar
 Mengen von Teilräumen eines projektiven Raumes mit einem gemeinsamen Träger, siehe Projektiver Raum #Projektiver Teilraum

Naturwissenschaften und Technik:
 Strahlenbündel, in der Geometrischen Optik eine Anzahl von Strahlen (z. B. Licht, Teilchenstrahlung), die genau oder annähernd parallel zueinander verlaufen
 einen Strang von Muskelfasern in der Medizin, siehe Muskulatur #Aufbau und Funktion der quergestreiften Skelettmuskulatur
 eine Gruppe von Übertragungskanälen, siehe Bündelung (Datenübertragung)

historische Maßeinheiten:
 alte Maßeinheit für Textilerzeugnisse, siehe Pack (Einheit)
 Bündel von Sechsen, historisches Nadlermaß

Siehe auch:

 Bündeltheorie, eine Theorie, nach der empirische Gegenstände konstituiert sind durch Bündel von Eigenschaften oder relationalen Beziehungen untereinander sowie zu möglichen Erfahrungssubjekten
 Bund  (Begriffsklärung)
 Garbe (Begriffsklärung)
 Gebinde, eine Handelseinheit und Ladeeinheit für die Warenverteilung